Prométheusz, egy titán a görög mitológiában
 Prométheusz a Szaturnusz egyik holdja
 Prométheusz, Liszt Ferenc szimfonikus költeménye
 Prometheus, a lepkék közé tartozó Gazerini nemzetség egyik neme

Filmek és tévésorozatok
 Prometheus (1992), Jankovics Marcell filmje
 Prometheus (2012), Ridley Scott filmje
 Prométheusz (1962), Gábor Pál filmje
 USS Prometheus, kitalált űrhajó a Star Trek: Voyager tévésorozatban
 Prométheusz, a Csillagkapu sorozat epizódja
 Prométheusz, kitalált csatahajó, -osztály a Csillagkapu sorozatokban, filmekben

Egyéb
 Prométheusz-fa egy ötezer éves simatűjű szálkásfenyő (kivágásáig a világ legöregebb élőlénye volt) 
 Prométheusz-érem az Eötvös Loránd Fizikai Társulat egyik díja
 Prometheus-díj, a nemzeti fejlesztési miniszter által alapított díj